L'Autoroute A26 (o A26) belga parte da Liegi, fino ad arrivare a Neufchâteau. L'autostrada è lunga 103 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A026